Boris Valábik (né le  à Nitra en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace évoluant à la position de défenseur.

Carrière 
Il arrive en Amérique du Nord en 2003 et se joint à l'équipe des Rangers de Kitchener de la Ligue de hockey de l'Ontario où il est nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues de la LHO et de la Ligue canadienne de hockey en 2004.

Les Thrashers d'Atlanta font ensuite de lui leur premier choix au repêchage, le  au total lors de l'encan de 2004. Il devient joueur professionnel en 2006 en se joignant au club-école des Thrashers dans la Ligue américaine de hockey, les Wolves de Chicago. Le , il rejoint le grand club pour la première fois.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

| 2003-2004 || Rangers de Kitchener || LHO || 68 || 3 || 13 || 16 || 278 || 5 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| 2004-2005 || Rangers de Kitchener || LHO || 43 || 0 || 4 || 4 || 231 || 15 || 0 || 0 || 0 || 56 
|- 
| 2005-2006 || Rangers de Kitchener || LHO || 52 || 1 || 9 || 10 || 216 || 5 || 0 || 2 || 2 || 14 
|-
| 2006-2007 || Wolves de Chicago || LAH || 50 || 2 || 7 || 9 || 184 || 8 || 0 || 1 || 1 || 37 
|-
| 2007-2008 || Wolves de Chicago || LAH || 58 || 1 || 7 || 8 || 229 || 24 || 3 || 1 || 4 || 71
|- 
| 2007-2008 || Thrashers d'Atlanta || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 42 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Wolves de Chicago || LAH || 11 || 1 || 2 || 3 || 21 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Thrashers d'Atlanta || LNH || 50 || 0 || 5 || 5 || 132 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Wolves de Chicago || LAH || 6 ||0 ||0 ||0 ||10 || -|| -|| -|| -|| - 
|- 
|2009-2010 || Thrashers d'Atlanta || LNH || 23 ||0 ||2 ||2 ||36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2010-2011 || Wolves de Chicago || LAH || 49 ||0 ||9 ||9 ||165 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bruins de Providence || LAH || 10||0 || 2|| 2|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 3||0 || 0|| 0|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC Kometa Brno || Extraliga ||29 || 1|| 2||3 ||106|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Pirates de Portland || LAH || 24||2 || 4|| 6|| 92|| 1|| 0|| 0|| 0|| 17
|-
| 2013-2014 || ŠHK 37 Piešťany || Extraliga slovaquie ||18 || 1|| 4|| 5|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2014-2015|| HK Arystan Temirtaou || Kazakhstan || 10|| 1|| 1|| 2|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 25 || 3 || 16 || 19 || 102 || 8 || 0 || 1 || 1 || 36
|-
| 2015-2016|| Coventry Blaze || EIHL || 48|| 1|| 8|| 9|| 339|| 4|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2016-2017|| EHC Lustenau || AlpsHL|| 20|| 1|| 3|| 4|| 54|| -|| -|| -|| -|| -

| 80 ||0 ||7 ||7 ||210 || -|| -|| -|| -|| -

Statistiques internationales 

| 2005 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 20 ||align="left"|Septième place
|- 
| 2006 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 5 || 6 || 32 ||align="left"|Élimination au premier tour

Honneurs et trophées 
Ligue de hockey de l'Ontario
 Membre de l'équipe d'étoiles des recrues en 2004.

Ligue canadienne de hockey
 Membre de l'équipe d'étoiles des recrues en 2004.

Transactions en carrière 
  : échangé avec Rich Peverley aux Bruins de Boston en retour de Mark Stuart et de Blake Wheeler.

 : signe à titre d'agent libre avec les Penguins de Pittsburgh.

Références 

Naissance en février 1986
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du HC Brno
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Nitra
Joueur du Coventry Blaze
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Naissance en Tchécoslovaquie